Bitwa morska pod Kopenhagą (1427)
 Bitwa morska pod Kopenhagą (1801)
 Bombardowanie Kopenhagi (1807)